Minden (Iowa)
 Minden (Louisiana)
 Minden (Nebraska)
 Minden (Nevada), concentració de població designada pel cens i capital del Comtat de Douglas a l'estat de Nevada
 Minden (Renània-Palatinat), ciutat a alemanya
 Minden (Rin del Nord-Westfàlia), ciutat a alemanya
 Bisbat de Minden (1180–1648), antiga diòcesi catòlica i principat-bisbat del Sacre Imperi 
 New Minden, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois